Масин-Зон:
 Масин-Зон, Борис Вульфович (Зон, 1898—1966) — актёр и режиссёр, театральный педагог, племянник Р. Г. Масин-Зона.
 Масин-Зон, Рафаэль Габриэлович (Зон, 1874—1956) — американский лесовод.